Теферич може да се отнася за някое от следните понятия.
 теферѝч (турцизъм) – разходка, излизане на открито, обикновено с угощение
 Теферич (Струга) – квартал на град Струга, Република Македония
 Теферич – местност в Припор, община Кисела вода, Република Македония